

Patronyme 

 Artur Balsam (1906-1994), pianiste et pédagogue américain, né polonais ;
 Martin Balsam (1919-1996), acteur américain ;
 Talia Balsam (née en 1959), musicienne et actrice américaine.

Toponyme 

 Balsam Lake, ville du Wisconsin aux États-Unis.
 Lac Balsam, lac de l'Ontario au Canada.

Autres 

 La Balsam Lake Mountain Fire Observation Station, tour de guet du comté d'Ulster, dans l'État de New York (États-Unis).